Paul Wilhelmi ist der Name folgender Personen:
* Paul Wilhelmi (Maler) (1858–1943), deutsch-amerikanischer Maler und Illustrator
 Paul Wilhelmi (Politiker) (1879–1962), deutscher Politiker (LDP)

Siehe auch:
 Paul Wilhelm